Pentagon kan syfta på:

 Pentagon – en geometrisk figur
 Pentagon – mindre noggrant namn efter byggnaden på USA:s försvarsdepartement
 Pentagon (byggnad) – en byggnaden som utgör högkvarter för USA:s försvarsdepartement
 Pentagon (dator) – en sovjetisk klon av hemdatorn ZX Spectrum
 Pentagon (TV-serie) – en svensk TV-serie
 Pentagon (musikgrupp) – ett sydkoreanskt pojkband